Степовое ( — «Степное») — село,
Гавриловский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320481511. Население по переписи 2001 г. составляет 25 (11/14 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Степовое находится в 5 км от села Гавриловка.
В селе есть небольшой пруд.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР хутор Швайкурты переименован в Степовый.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района